Hard Rock Hallelujah — песня финской хард рок группы Lordi, которая представляла Финляндию на конкурсе песни Евровидение 2006 и победила с рекордным на тот момент результатом, набрав 292 балла в финале конкурса. Победа стала первой для Финляндии на Евровидении, также впервые страна вошла в пятёрку лучших по итогам конкурса. Песня достигла первого места в чартах Финляндии. 26 мая 2006 года финнами был побит мировой рекорд в караоке, когда 80 тысяч человек пели песню на Рыночной площади в Хельсинки.

В 2009-ом году был выпущен клип песни. Сюжет происходит в школе, где Lordi врываются в спортзал школы, и Mr. Lordi убивает чирлидерш, занимавшихся там. Из живых там осталась лишь рокерша с рисунками группы. Позже девушки «оживают», но уже в виде существ, похожих на зомби. Чирлидерши окружают девушку и танцуют вокруг неё, а после рокерша вместе с чирлидершами преследуют остальных учеников и учителей в школе.

Список композиций

Примечания 

Песни Lordi
Песни «Евровидения-2006»
Песни Финляндии на «Евровидении»
Песни — победители «Евровидения»
Синглы, возглавлявшие UK Rock Chart